Haploclathra är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Haploclathra ingår i familjen Calophyllaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malpigiaordningen
Haploclathra